

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Bagienki – część miasta Skawina
 Bagienki – część wsi Liszki w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Bagienki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin